Koten (sport), een middeleeuwse sport.
Ondertekening van Nel van Beek-van Koten.
Koten (etnische groep)
De Kooten, een buurtschap en voormalig dorp in de Nederlandse provincie Friesland